Бабу́рова — женская форма фамилии Бабуров. Известные носительницы:
 Бабурова, Анастасия Эдуардовна (1983—2009) — российская журналистка, активист антифашистского движения, жертва политического убийства.
 Бабурова, Зинаида Фроловна — учитель гимназии экономического профиля г. Смоленска, заслуженный учитель Российской Федерации.
 Бабурова, Ирина Васильевна — российский педагог.
 
 Бабурова, Ольга Валерьевна — российский физик.

Вымышленные персонажи 
 Лида Бабурова — главная героиня советской музыкальной кинокомедии «Черёмушки» (1963).